

Persone 
 Maria, madre di Gesù
Santa Maria fa riferimento a diverse persone venerate come sante dalla Chiesa cattolica.
 Bibliche:
 Maria di Betania
 Maria di Magdala (o Maddalena)
 Maria di Cleofa
 Non bibliche:
 Maria Domenica Mazzarello
 Maria Goretti

Architetture 
Esistono diverse chiese con il nome di "Chiesa di Santa Maria"

Geografia

Brasile 
 Santa Maria – città satellite e regione amministrativa del Distretto Federale
 Santa Maria – comune brasiliano del Rio Grande do Norte
 Santa Maria – comune brasiliano del Rio Grande do Sul

Capo Verde 
 Santa Maria – città nell'Ilha do Sal

Cile
Santa María – comune cileno della regione di Valparaíso

Colombia 
 Santa María – comune del dipartimento di Boyacá
 Santa María – comune del dipartimento di Huila

Costa Rica 
 Santa María – distretto capoluogo del cantone di Dota

Filippine 
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Bulacan
 Santa Maria – municipalità nella Provincia di Davao del Sur
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Ilocos Sur
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Isabela
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Laguna
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Pangasinan
 Santa Maria – municipalità nella provincia di Romblon

Francia 
 Santa Maria di Lota – comune del dipartimento della Corsica settentrionale
 Santa Maria Figaniella – comune del dipartimento della Corsica del Sud
 Santa Maria Poggio – comune del dipartimento della Corsica settentrionale
 Santa Maria-Sichè – comune del dipartimento della Corsica del Sud

Guatemala 
 Santa María Cahabón – comune del dipartimento di Alta Verapaz
 Santa María Chiquimula – comune del dipartimento di Totonicapán
 Santa María de Jesús – comune del dipartimento di Sacatepéquez
 Santa María Ixhuatán – comune del dipartimento di Santa Rosa
 Santa María Nebaj – comune del dipartimento di Quiché
 Santa María Visitación – comune del dipartimento di Sololá

Honduras 
 Santa María – comune del dipartimento di La Paz
 Santa María del Real – comune del dipartimento di Olancho

Italia

Comuni 
 Santa Maria a Monte – comune della provincia di Pisa
 Santa Maria Capua Vetere – comune della provincia di Caserta
 Santa Maria della Versa – comune della provincia di Pavia
 Santa Maria di Licodia – comune della città metropolitana di Catania
 Santa Maria la Carità – comune della città metropolitana di Napoli
 Santa Maria Hoè – comune della provincia di Lecco
 Santa Maria Maggiore – comune della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
 Torre di Santa Maria – comune della provincia di Sondrio

Frazioni 
 Santa Maria – frazione di La Morra (CN)
 Santa Maria – frazione di Basciano (TE)
Santa Maria – frazione di Campi Bisenzio (FI)
 Santa Maria – frazione di Calice al Cornoviglio (SP)
 Santa Maria – frazione di Camisano Vicentino (VI)
 Santa Maria – frazione di Castiglione delle Stiviere (MN)
Santa Maria – frazione di Cermignano (TE)
 Santa Maria – frazione di Monteleone d'Orvieto (TR)
 Santa Maria – frazione di Quero Vas (BL)
Santa Maria – frazione di Revine Lago (TV)
 Santa Maria a Favore – frazione di Castel San Giorgio (SA)
 Santa Maria a Ponza – frazione dell'Isola di Ponza (LT)
 Santa Maria a Toro – frazione di San Nicola Manfredi (BN)
 Santa Maria alla Rassinata – frazione di Arezzo nel cuore della Valdichiana
 Santa Maria d'Adige – l'unica frazione di Vescovana (PD)
 Santa Maria del Rovere – frazione di Treviso
 Santa Maria del Rovo – frazione di Cava de' Tirreni (SA)
 Santa Maria di Castellabate – frazione di Castellabate (SA)
 Santa Maria di Catanzaro – frazione di Catanzaro
 Santa Maria di Cropani – l'unica frazione di Mongiana (VV)
 Santa Maria di Feletto – frazione di San Pietro di Feletto (TV)
 Santa Maria di Leuca – frazione di Castrignano del Capo (LE)
 Santa Maria di Zevio – frazione di Zevio (VR)
 Santa Maria in Stelle – frazione di Verona
 Santa Maria la Bruna – frazione di Torre del Greco (NA)
 Santa Maria La Nova – frazione di Campagna (SA)
 Santa Maria la Strada – frazione di Giarre (CT)
 Santa Maria Navarrese – l'unica frazione di Baunei (NU)

Quartieri 

 Santa Maria – quartiere di Catanzaro
 Santa Maria – quartiere di Potenza

Isole 
 Isola Santa Maria – appartenente all'arcipelago di La Maddalena, in Sardegna
 Isola Santa Maria – appartenente all'arcipelago dello Stagnone, in Sicilia

Nicaragua 
 Santa María – comune del dipartimento di Nueva Segovia
 Santa María de Pantasma – comune del dipartimento di Jinotega

Panama 
 Santa María – comune di Panama

Paraguay 
 Santa María – distretto del dipartimento di Misiones

Portogallo 
 Santa Maria – isola dell'arcipelago delle Azzorre

Stati Uniti 
 Santa Maria – centro abitato (City) della contea di Santa Barbara, California
Santa Maria – census-designated place della contea di Cameron, Texas

Svizzera 
 Santa Maria in Calanca – comune nella regione Moesa (Canton Grigioni)
 Santa Maria Val Müstair – ex comune ora frazione di Val Müstair, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Vanuatu 
 Santa Maria – nome con cui era in passato conosciuta l'isola di Gaua (una delle Isole Banks)

Musica 
 Santa Maria – album del duo Oliver Onions del 1979
 Santa Maria – singolo della cantante Maja Blagdan del 1993
 Santa Maria – singolo di Al Bano e Romina Power

Altro 
 Santa Maria – formazione del Triassico nel Brasile meridionale
 Santa María – nave utilizzata da Cristoforo Colombo nel suo primo viaggio attraverso l'oceano Atlantico nel 1492